The Originals steht für:

 The Originals (Band), amerikanische R&B- und Soulband
 The Originals (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie des Senders The CW
 The Originals (Kiss-Album), Musikalbum der Hardrock-Band Kiss